Amicus ist das lateinische Wort für Freund. Die weibliche Form ist Amica. Amicus bezeichnet:

 Amicus, ein Bischof des 5. Jahrhunderts von Grenoble
 Bartholomeus Amicus (1562–1649), ein Jesuit und Schriftsteller
 Amicus und Amelius, eine mittelalterliche Erzählung über Freundschaft
 Amicus Bank, ein ehemaliges kanadisches Finanzinstitut
 Amicus (Gewerkschaft), eine britische Gewerkschaft
 Amicus (Verlag), einen deutschen Verlag
 Amicus-Briefbund, eine ehemalige homosexuelle Publikation in Deutschland
 Amicus Productions, eine britische Filmproduktionsgesellschaft
 amicus curiae, einen Begriff aus dem Prozessrecht
 proximus amicus, ein Rechtsbegriff aus England
 Amicus (Virginia), Ort im Greene County

Zu Sprichwörtern mit dem Begriff „Amicus“ siehe Liste lateinischer Phrasen/A#Amicus

Siehe auch:
 Amicitia (Begriffsklärung)
 Amico
 Amiga (Begriffsklärung)
 Amigo